William Cadogan (1675-1726) – brytyjski polityk i generał, 1. hrabia Cadogan
 William Cadogan (1914-1997) – brytyjski arystokrata, 7. hrabia Cadogan